Łąck est le nom :

Toponymie
en 
 de la gmina de Łąck, dans le powiat de Płock, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Łąck, chef-lieu de cette gmina

Voir aussi